C9H10O2 – formula molecolare dell'acetato di benzile
C9H10O2 – formula molecolare dell'alcol p-cumarilico
C9H10O2 – formula molecolare del benzoato di etile

Formule molecolari